Maršiči (gmina Koper)
 Maršiči (gmina Ribnica)